Sankt Lorenz oder Heiliger Lorenz steht für:

Sankt Lorenz oder St. Lorenz ist der Name folgender geographischer Orte:

 St. Lorenz (Oberösterreich), Gemeinde im Mondseeland, Bezirk Vöcklabruck
Gemeindeteile:
 Lübeck-St. Lorenz, Stadtteil in Lübeck
 Sankt Lorenz (Kempten), frühere Gemeinde, heute Gemarkung von Kempten (Allgäu), Deutschland
 Altstadt, St. Lorenz, statistischer Bezirk in Nürnberg, siehe Lorenz (Nürnberg)
 St. Lorenz (Gemeinde Rossatz-Arnsdorf) Ortschaft von Rossatz-Arnsdorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Sankt Lorenz, ehemaliger Name von Salskoje (Kaliningrad) im Rajon Selenogradsk,  Oblast Kaliningrad, Russland (ehem. Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 San Lorenzo in Banale, Ortsteil der Gemeinde San Lorenzo Dorsino in der Provinz Trient, Italien
 San Lorenzo Dorsino, Gemeinde in der Provinz Trient, Italien
sowie:

Siehe auch:
 Sankt Laurentius – ein Überblick 
 Sankt-Lorenz-Strom, Kanada
 Sankt-Lorenz-Golf, Kanada
 Sankt-Lorenz-Insel, Beringmeer, Alaska
 Sankt Lorenzen

"Lorenzkirche" ist eine Weiterleitung zu diesem Artikel. Zum Nürnberg U-Bahnhof Lorenzkirche siehe dort.